Pojarkow/Pojarkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Antonina Iwanowna Pojarkowa (1897–1980), sowjetische Botanikerin
 Denis Wladimirowitsch Pojarkow (* 1989), russischer Fußballspieler
 Juri Pojarkow (1937–2017), sowjetisch-ukrainischer Volleyballspieler
 Juwenali Pojarkow (* 1935), russischer Geistlicher, Metropolit von Krutizy und Kolomna
 Nikolai Wladimirowitsch Pojarkow (* 1999), russischer Fußballspieler
 Wassili Danilowitsch Pojarkow (?–1646), russischer Kosakenführer und Entdecker